Wood megye (Nyugat-Virginia)
Wood megye (Ohio)
Wood megye (Texas)
Wood megye (Wisconsin)